Kertész Dániel (1907–1978) publicista, író, lapkiadó
 Kertész Dániel (1963) grafikus, fotográfus, festő, bélyegtervező
 Kertész Dániel (1990) kosárlabdázó

Jegyzetek